Дми́трий Алексе́евич Ивано́в:

 Иванов, Дмитрий Алексеевич (1855—1920) — земский деятель, член III Государственной думы от Саратовской губернии.
 Иванов, Дмитрий Алексеевич (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Иванов, Дмитрий Алексеевич (род. 1972) — российский спортсмен-рукоборец.